Ури́я Хеттея́нин ( [Урийа хa-Хитти], от  «командир») — храбрый воин, служивший в войске израильского царя Давида. Видимо, этнический хетт, живший в Ханаане.

Муж Вирсавии, с которой Давид впал во грех и пожелал его гибели. Давид написал командиру армии, Иоаву, письмо, в котором приказал поставить Урию там, где будет ; что и случилось. Эта история подробно описана в 11-й главе Второй книги Царств.

Упоминания в Библии 
Помимо 11-й главы 2-й книги Царств Урия Хеттеянин упоминается:
 во 2-й книге Царств , где пророк Нафан обличает Давида за совершённый им грех.
 во 2-й книге Царств , где он замыкает список тридцати семи лучших воинов царя Давида, а также в 1-й книге Паралипоменон  в аналогичном списке.
 в 3-й книге Царств , где утверждается, что история с Урией и его женой была единственным грехом Давида.
 единственное упоминание в Новом завете — Евангелие от Матфея  : в родословии Иисуса Христа Вирсавия названа «бывшей за Уриею».

Примечания

Литература

Ссылки 
 11-я глава Второй книги Царств в Викитеке

Персонажи Ветхого Завета
Библейские имена
Книга Самуила
Книга Царств
Воины Давида
Хеттское царство
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах